Pietro Frugoni peut faire référence à:
 Pietro Frugoni (1851-1940), un général italien
 Pietro Frugoni (1847-1925), un homme politique italien